Live in Indonesia (Lobo) (1978), muziekalbum van Lobo
 Live in Indonesia (Jack Jersey) (1982), muziekalbum van Jack Jersey
 Live in Indonesia (Iron Maiden) (2011), single van Iron Maiden